Das CSFBDirect Tournament of Champions 2001 fand vom 3. bis 9. Februar 2001 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und war mit 75.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem traf er auf den topgesetzten Peter Nicol. Mit 15:9, 15:12, 13:15, 13:15 und 15:11 gewann Nicol die Partie und damit auch erstmals das Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2001